Амбицкий — украинская фамилия.

Известные носители 
 Амбицкий, Владимир Петрович (1940—1985) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Амбицкий, Юрий Иванович (1927—2000) — украинский резчик и скульптор.